A Abadia de San Martín de Canigó (Sant Martí del Canigó em catalão), consagrada em homenagem a San Martín de Tours, é uma abadia situada no sudoeste da França, na parte superior da pequena aldeia de Casteil, na comarca do Conflent, departamento dos Pirenéus Orientais, região do Languedoque-Rossilhão, erguendo-se depois de um pico rochoso, a 1055 metros de altitude, do maciço de Canigó"

História 
A parte oriental das igrejas sobrepostas seria o resultado da primeira série de obras (consagradas em 1009 por Abad Oliba, irmão de Wifredo II e ábade dos mosteiros de San Miguel de Cuixá e Santa María de Ripoll), enquanto que a parte ocidental se construiria mais tarde (consagração 1014 ou 1026 os documentos não coincidem). Isto explicaria a divisão em duas partes do plano da igreja alta. Wifredo II da Cerdanha foi o fundador da abadia, e embora ele fosse enterrado lá, hoje em dia só se conservaria a tumba cavada na rocha. As doações dos condes da Cerdanha rapidamente impulsionou o crescimento da Abadia que se torna um dos principais mosteiros da região, rivalizando com o San Miguel de Cuixá e de Arlés. A igreja foi consagrada em 1009. Os capitéis do claustro datam do século XII e do século XIII. Em 1483, um terremoto destruiu o mosteiro.

De 1902 a 1932, o Monsenhor Carsalade du Pont, bispo de Perpinhã, recolheu as ruínas e todos os elementos espalhados pela região e começou a reconstrução da abadia. De 1952 a 1983, Dom Bernard de Chabannes terminou a restauração e restaurou a vida espiritual da mesma. 

Até 1987, o mosteiro beneditino era habitado por Bernard de Chabannes com voluntários que realizavam a manutenção do mosteiro. Naquele ano o bispo de Perpiñan cedeu ao mosteiro uma comunidade religiosa católica na época chamado de "a comunidade do Leão de Judá e o Cordeiro que foi morto" que mais tarde mudou seu nome para "As bem-aventuranças" contradizendo assim o desejo de seu restaurador de voltar a ver uma comunidade de beneditinos no lugar, assim como ocorreu em Sant Miquel de Cuixà.

San Martin Canigo
Arquitetura românica na França
Pirenéus Orientais